Imperiální zůstatek (anglicky Imperial Remnant) je ve fiktivním světě Star Wars vojenský režim vzniklý po rozpadu Galaktického impéria, resp. větší část Impéria, která pokračovala navzdory prohře ve válce s Aliancí rebelů a bitvě o Endor, smrti císaře Palpatina (Darth Sidiouse) a vyhlášení Nové republiky. Dobytím Coruscantu povstalci nebylo Impérium zcela zničeno, ale rozpadlo se na několik imperiálních frakcí a menších impérií vedených bývalými imperiálními vůdci a důstojníky. Mnohé planetární soustavy byly připojeny k Nové republice, což všechny nástupnické imperiální frakce oslabilo. Mezi kánonem (filmy) a světě Star Wars rozšířené o nekanonické legendy (dodatečně sepsanými beletristické příběhy navazujícími na původní filmovou trilogii) panuje odlišné pojetí ohledně Imperiálního zůstatku:

V legendách je Imperiální zůstatek (anglicky Imperial Remnant) znám jako Pellaeonovo impérium (anglicky Pellaeon's Empire), jedná se o oligarchický vojenský režim vzniklý z několika imperiálních frakcí a vedený vrchním velitelem Giladem Pellaeonem, který válčí s Novou republikou a ostatními frakcemi, ale postupně s Republikou uzavírá příměří a demokratizuje se, až se nakonec k moci dostává dynastie Felů a promění se v konstituční monarchii zvanou Felovo impérium. Centrum státu se nachází na Orindě a později na Bastionu.

V kánonu je Imperiální zůstatek (anglicky Imperial remnant) vojenskou silou, která se před Novou republikou stahuje do Neznámých sektorů, kde na sebe nebude poutat její pozornost. Tam se časem vyvine v První řád, který vystupuje ve filmové třetí trilogii Star Wars a v mnohém liší od někdejšího Impéria. O Prvním řádu je uvažováno jako o přímém nástupci zůstatku, protože mezi zánikem Galaktického impéria (zaniklo 4 ABY) a Prvním řádem (vznikl 15 ABY) je časová mezera jedenácti let. O Imperiálním zůstatku z kánonu je známo jen velmi málo. V Neznámém vesmíru měl nicméně dostatek času a prostoru k expanzi a obnově imperiální flotily.

Oba režimy mají společné, že oproti předchozím nepodléhají temné nadvládě Sithů a jsou vojenskými autoritářskými vládami. Sithové se v obou případech stáhli do ústraní s plánem budoucího návratu.

Dějiny Pellaeonova impéria 
Imperiální zůstatek neboli Pellaeonovo impérium měl vzniknout v roce 12 ABY, kdy měl admirál Gilad Pellaeon sjednotit vzájemně soupeřící frakce loajální někdejšímu Impériu a být zvolen na funkci „Nejvyššího velitele imperiální flotily“ (12 ABY–41 ABY), de facto se měl stát nejvyšším představitelem státu v Imperiálním zůstatku, později byla funkce přejmenována na „Hlavu státu“ (od 41 ABY). Pellaeon pokračoval v otevřeném boji proti Nové republice a ostatní imperiální konkurenci. Pellaeon nakonec uzavřel s Novou republikou příměří roku 19 ABY. Velkými protivníky se mu stali „zastánci tvrdé linie“ Ennixe Deviana, kteří dokonce oblehli domovskou planetu Orindu a Devian se svými stormtroopery obsadili velitelství. Poté došlo k obratu a Devian zemřel rukou císařského gardisty Kir Kanose.

Podle legend byl zůstatek přebudován na nové Felovo impérium, které se později rozštěpilo do dvou vzájemně soupeřících menších impérií, Druhé Galaktické impérium a Impérium v exilu.

Imperiální zůstatek tak hraje významnější roli v nekanonické beletristické literatuře světa Star Wars, tedy v knihách od různých autorů, nežli v kánonu filmové trilogie pozdějších let.

Dějiny předchůdce Prvního řádu 
Ve zfilmované třetí trilogii se Imperiální zůstatek nevyskytuje a není ani zmiňován, je plně nahrazen Prvním řádem, když ve filmu Star Wars: Síla se probouzí z roku 2015 vystupuje jako jediný pokračovatel Impéria, na který navazuje s prodlevou jedenácti let. První řád se naopak nevyskytuje v legendách (literatuře).

Dle kánonu vznikl Imperiální zůstatek někdy po bitvě o Jakku. Režim byl po celou dobu silně militaristický a během období Nové republiky se považoval za opravdového nástupce Impéria. V Neznámých sektorech měli stoupenci Impéria volnou ruku k expanzi a rychlé obnově imperiální flotily, aniž by budili pozornost senátu Nové republiky. Později z něj vznikla nová vojenské organizace zvaná První řád, kterou vytvořili vysocí důstojníci bývalého Impéria. 

Pokud by První řád vznikl z Imperiálního pozůstatku, znamenalo by to zkrácení doby jeho existence na jedenáct let, tedy doby kratší, než jak se uvádí před vznikem filmové trilogie.

Reference

Související články 
 Palpatine (Darth Sidious)
 První řád (Star Wars)
 Nová republika
 Galaktické impérium

Organizace ve Star Wars